Liedberg steht für:

 Liedberg, Stadtteil von Korschenbroich, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Liedberg (Berg), ein Inselberg im Korschenbroicher Stadtteil Liedberg

Liedberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bo Gunnar Liedberg (* 1954), schwedischer Physiker
 Jessica Liedberg (* 1969), schwedische Schauspielerin

Siehe auch:
 Liederberg